Alberto Lopo – ex calciatore spagnolo, difensore
 Fausto Lopo de Carvalho – pneumologo portoghese
 Lopo – giullare galiziano attivo nella prima metà del XIII secolo
 Santiago Lopo – scrittore spagnolo